Omodei ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Alessandro Omodei (1608–1685), italienischer Kardinal
 Luigi Omodei (1657–1706), italienischer Kardinal und Bischof